Шоргинское сражение, произошедшее в 1740 году в Шоргинский долине, находится в Зайсанской котловине на левом берегу озера Зайсан. Это сражение было одной из славных страниц в истории казахского народа, так как в этой битве казахи одержали победу над джунгарами и была предотвращена новая угроза вторжения джунгар на территорию Казахстана. Сражение длилось 80 дней, в котором решающую роль играли такие военачальники и батыры как Кабанбай, Богенбай, Баян,Оракбай, Жаман, Шорек, Косыбай. В результате этого сражения территория Тарбагатая, ранее находившегося во владении джунгар, отошла казахам.

История Казахстана